Mount Sterling kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Sterling (Illinois)
Mount Sterling (Iowa)
Mount Sterling (Kentucky)
Mount Sterling (Ohio)
Mount Sterling (Wisconsin)